Алемдар (; от ) — должностное лицо, на которого была возложена обязанность нести священное знамя пророка Мухаммеда, хранящееся в стамбульском дворце.

Лицо, ответственное за флаг и знамёна султана, называлось «мир-и-алем» ().

Существуют также др. термины, означающие турецкого знаменосца — pişdar, sancaktar, bayraktar — то есть военнослужащего, несущего флаг какого-либо подразделения османского войска.

Литература 
 

Османская империя
Турецкие титулы